Gianluca Lapadula (* 7. února 1990, Turín, Itálie) je peruánsko-italský fotbalový útočník v současnosti hrající za US Lecce.

Přestupy 

 z Delfino Pescara do AC Milán za 9 000 000 Euro
 z AC Milán do Janov CFC za 250 000 Euro (hostování)
 z AC Milán do Janov CFC za 11 000 000 Euro

Statistiky

Úspěchy

Klubové 
 1× vítěz slovinského poháru (2013/14)
 1× vítěz italského Superpoháru (2016)

Individuální 
 1x nejlepší střelec v 2D (2011/12)
 1x nejlepší střelec v Serie B (2015/16)

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Profil hráče na Transfermarkt.com 

Italští fotbalisté
Fotbaloví záložníci
Muži
Fotbalisté AC Cesena
Fotbalisté ND Gorica
Fotbalisté Frosinone Calcio
Fotbalisté Delfino Pescara 1936
Fotbalisté AC Milán
Fotbalisté FC Janov
Fotbalisté US Lecce
Narození v Turíně
Narození v roce 1990
Narození 7. února
Žijící lidé